Moldoveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Moldoveni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Moldoveni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Moldoveni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman